Egbert – imię
 Egbert I (zm. 673) – król Kentu w latach 664-673
 Egbert (zm. 729) – mnich benedyktyński, święty
 Egbert (zm. 839) – król Anglii 829-839
 Egbert z Trewiru (zm. 993) – arcybiskup Trewiru w latach 977-993